Schattenspiel () — двойной альбом швейцарской готик-метал-группы Lacrimosa, вышедший 7 мая 2010 года на лейбле Hall of Sermon. Релиз был приурочен к двадцатилетию группы и является сборником ранее не издававшихся песен. Два диска издания содержат 18 треков (по 9 на каждом диске), в числе которых демозаписи группы 1990 года, прежде не публиковавшиеся композиции и две песни, написанные Тило Вольффом специально для альбома: «Sellador» и «Ohne Dich ist alles nichts».

История 
Впервые информация об альбоме появилась 2 марта 2010 года на официальном сайте Lacrimosa. Сообщалось лишь о факте выхода альбома и дате релиза. Название и обложка были представлены только двадцатого марта. Тогда же были объявлены названия двух новых треков с альбома: «Sellador» и «Ohne Dich ist alles nichts». Остальные треки — это композиции прошлых лет. Первоначально был заявлен трек-лист из 17 композиций, однако 8 апреля на сайте группы было обнародовано сообщение о том, что уже укомплектованный список композиций альбома будет дополнен неиздававшейся оркестровой версией трека «Copycat».В официальном блоге группы сообщалось, что эта версия песни должна была выйти в качестве одноимённого сингла ещё в 1996 году, оригинал же вышел на альбоме 1995 года Inferno. Оригинальные версии песен «Schakal (Urversion)» и «Vermächtnis der Sonne (Urversion)» также были представлены на альбоме Inferno, а в 1994 год вышел сингл «Schakal».

«Seele in Not» и «Requiem» были первыми композициями, написанными Тило Вольффом в рамках проекта Lacrimosa ещё в 1990 году. В том же году эти треки вышли на кассете Clamor, а уже через год в доработанном виде — на дебютном альбоме Lacrimosa Angst.

В преддверии альбома Lacrimosa выпустила клубный сингл «Sellador», содержавший клубную и альбомную версии одноимённой композиции, а также песни «Schuld und Sühne» и «Ein Hauch von Menschlichkeit (Late Night Remix)».

Список композиций

Оформление

Обложка 
Художником-оформителем обложки Schattenspiel стала московская художница-фрилансер Алла Бобылева, ранее оформлявшая для Lacrimosa сингл «I Lost My Star». Обложка и буклет Schattenspiel, как и обложки всех предыдущих альбомов группы, выдержаны в чёрно-белых тонах. На лицевой стороне обложки изображён циферблат, сквозь который видны шестерни часового механизма. По направлению хода часовой стрелки в хронологическом порядке расположены миниатюры обложек всех альбомов Lacrimosa с  по 2009 год, включая два концертных альбома: Live и Lichtjahre. Дебютный альбом Angst соответствует одному часу, а Sehnsucht — двенадцати. Над миниатюрами обложек написаны названия соответствующих альбомов, под ними — годы выпуска. Название самого сборника — Schattenspiel — отсутствует.

Буклет 
Тридцатидвухстраничный буклет альбома оформлен непосредственно группой Lacrimosa и студией дизайна angst-im-wald. В нём содержатся фотографии, сделанные за всю двадцатилетнюю историю группы. Наряду со снимками, которые ранее не публиковались, в него вошли фотографии, сделанные специально для юбилейного релиза. Кроме того буклет содержит комментарии Тило Вольффа с описанием истории каждой песни.

Участники записи 
В работе над альбомом приняли участие:

Lacrimosa 
 Тило Вольфф () — тексты, музыка, вокал, гитара (трек 11), программинг, аранжировка, оркестровки, продюсирование
 Анне Нурми () — вокал, клавишные

Музыканты и вокалисты 
 Юдифь Грюнинг () — женский вокал (трек 6)
 Эрик Фантом () — скрипка (трек 7)
 Себастьян Хаусман () — гитара (треки 7, 8)
 Ян Ирлунд () — гитара (трек 9)
 Джэй Пи. () — бас (трек 9)
 ЭйСи () — ударные (трек 9)
 Бен Хаг () — гитара (треки 11—16), бас (треки 12—16)
 Андреа Музетти () — скрипка (треки 12, 13)
 Каролине Кёстер () — виолончель (треки 12, 13)
 Артуро Гарсия (Arturo Garcia) — ударные (трек 18)

Оркестры 
 Ансамбль Розенберга () (трек 9)
 Немецкий бабельсбергский оркестр кино () (трек 10)
 Филармония Шпильман-Шнайдер () (треки 17, 18)

Технический персонал 
 Филиппе Алиот () — звукоинженер (треки 1, 2, 4, 7, 8)
 Роберт Дитрих () — звукоинженер (треки 3, 5)
 Кевин Ланкасхире () — инженер (трек 6)
 Джэй Пи. () — программинг (трек 10)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 
 

Альбомы Lacrimosa
Альбомы в стиле дарквейв
Альбомы на немецком языке
Альбомы Hall of Sermon